Открытый чемпионат Эквадора по теннису — 1-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Эквадора городе Кито, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 2 по 8 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Фелисиано Лопес (14-й в мире на тот момент). Испанец смог на турнире дойти до финала. В решающем матче за титул он проиграл восьмому номеру посева Виктору Эстрелье. Для представителя Доминиканской республики это победа стала дебютной в карьере на соревнованиях ATP. Он стал самым возрастным победителем-дебютантом в истории «Открытой эры», выиграв первый титул в возрасте 34 лет. В основном турнире принял участие один представитель России: Евгений Донской, который в первом раунде аргентинцу Ренсо Оливо.

В парном турнире победу одержали немцы Геро Кречмер и Александр Сачко.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Виктор Эстрелья Бургос обыграл  Фелисиано Лопеса со счётом 6-2 6-7(5) 7-6(5).
 Эстрелья Бургос выигрывает свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лопес сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф. Багнис
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Гонсалес
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Г. Эскобар
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Н. Ярри
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Л. Ванни
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Д. Лайович
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Хайдер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=61
| RD1-score11-3=66
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Г. Мельцер
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ж. Соуза
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Фалья
| RD1-score14-1=63
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А. Менендес
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=61
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= П. Лоренци
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=7

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф. Лопес
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= А. Гонсалес
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Н. Ярри
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Д. Лайович 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ф. Вердаско
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Г. Мельцер
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Фалья
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= П. Лоренци
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ф. Лопес
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= Д. Лайович 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Ф. Вердаско
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= П. Лоренци
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ф. Лопес
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Ф. Вердаско
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=61
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Геро Кречмер /  Александр Сачко''' обыграли  Виктора Эстрелью Бургоса /  Жуана Соузу со счётом 7-5, 7-6(3).
 Кречмер и Сачко выигрывают свой дебютный титул за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эквадора по теннису

 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Эквадор
Теннис
Февраль 2015 года
2015